Wuliji kan syfta på följande platser:

Kina 

 Wuliji (socken i Kina, lat 40,74, long 104,51), Inre Mongoliet, 
 Wuliji (socken i Kina, lat 41,57, long 106,49), Inre Mongoliet, 

Robotskapade Kinaförgreningar